Холмс, Гарри (1892—1941) — канадский хоккеист.
 Холмс, Гарри (1896—1986) — британский эсперантист, офицер Ордена Британской империи.